Пе́рис, Пе́ріс (, ) — назва низки населених пунктів, названих на честь Парижа у Франції (Paris)

Перис — місто в провінції Онтаріо
 Перис — місто на території Юкон

Перис — покинуте поселення на острові Кіриматі

Перис — місто, штат Арканзас
 Перис — місто, штат Айдахо
 Перис — місто, штат Іллінойс
 Перис — місто, штат Кентуккі
 Перис — місто, штат Мен
 Перис — місто, штат Міссурі
 Перис — місто, штат Нью-Йорк
 Перис — місто, штат Теннессі
 Перис — місто, штат Техас
 Перис — місто в окрузі Грант, штат Вісконсин
 Перис — місто в окрузі Кеноша, штат Вісконсин
 Перис — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Ім'я 
 Періс Гілтон ( 1981) — американська фотомодель

Прізвище 
  ( 1944) — британський математик
  — американський музикант

Див. також 
 Париж (значення)
 Паризії (значення)
 Парис
 Паріс (значення)
 Перріс
 Перрис
 Парі (значення)